

Toponyme

El Pedroso, commune d'Andalousie (Espagne).
Pedroso, une localité espagnole de la communauté autonome de La Rioja.

Patronyme
Cesar "Pupy" Pedroso (1946-2022), pianiste cubain ;
Carlos Pedroso, (1967-), escrimeur cubain ;
Iván Pedroso (1972-), athlète cubain spécialiste du saut en longueur ;
Leandro Marcolini Pedroso de Almeida (1982-), footballeur international hongrois ;
Regino Pedroso (1896-1983), poète cubain.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme